Если источник не указан особо, информация взята в книге Джоли «A Brief History of U.S. Navy Torpedo Development».

Условные обозначения в таблице

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
United States of America Torpedoes since World War II
U.S. Navy Torpedoes.
 Polmar, Norman "The Ships and Aircraft of the U.S. Fleet: Torpedoes". United States Naval Institute Proceedings, November 1978, p. 160
 Frederick J. Milford  US Navy Torpedoes. Part Five: Post WW-II Submarine Launched/Heavyweight Torpedoes. Submarine Review, October 1997.

Торпеды США